Die Liste der Länder nach Arbeitszeit sortiert Länder nach der jährlich gelisteten Arbeitszeit pro Beschäftigtem. Arbeitszeit ist im Arbeitsrecht der Zeitraum, in welchem ein Arbeitnehmer seiner Arbeitspflicht nachkommen muss, wobei Arbeitspausen meist nicht mitzählen. Für Selbständige ohne vertraglich festgelegte Arbeitszeit ist Arbeitszeit der Zeitraum, den sie an ihrer Arbeitsstätte zum Zwecke der Erwerbstätigkeit verbringen. Komplementärbegriff ist die Freizeit.

Die durchschnittliche Länge der Arbeitszeit in verschiedenen Ländern hängt von einer Reihe wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielt zudem, inwieweit Teilzeitarbeit verbreitet ist, welche in Entwicklungsländern seltener vorkommen. Die weltweit längste durchschnittliche Arbeitszeit unter 66 untersuchten Ländern wies 2017 der südostasiatische Staat Kambodscha auf. Die Arbeitszeit pro Arbeitskraft lag hier bei ca. 2456 Stunden im Jahr, was knapp 47 Stunden pro Woche und knapp 6,7 Stunden pro Jahrestag sind. In Deutschland dagegen lag sie bei knapp 1.354 Stunden pro Jahr (26 pro Woche und 3,7 pro Jahrestag), was der niedrigste Wert unter allen untersuchten Ländern war.

In den meisten Ländern sinkt die wöchentliche Arbeitszeit mit steigendem Wohlstand und höherer Produktivität. So sank in Deutschland die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit einer nicht in der Landwirtschaft und in Vollzeit beschäftigten Person zwischen 1870 und 2010 um knapp 40 Prozent. In entwickelten Ländern ist die durchschnittliche Arbeitszeit deshalb meist deutlich kürzer als in Entwicklungsländern. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Dazu zählen Länder wie Südkorea oder Singapur, welche trotz hohen Einkommen immer noch vergleichbare lange Arbeitszeiten haben.

Rangliste 
Länder und Territorien sind sortiert nach der durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit pro beschäftigter Person (Männer und Frauen) in Stunden im Jahr 2017. Nicht für alle Staaten der Welt sind Daten vorhanden.

Historische Entwicklung (1870–2000) 

Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszeit in Stunden von Vollzeitarbeitern in nicht-landwirtschaftlichen Berufen von 1870 bis 2000 in verschiedenen Ländern.

Historische Entwicklung (1950–2010) 
Entwicklung der jährlichen durchschnittlichen Arbeitszeit in Stunden von allen Beschäftigen von 1950 bis 2010 in verschiedenen Ländern.

Siehe auch 

 Arbeitszeit
 Liste der Länder nach Arbeitslosenquote
 Liste der Länder nach Anzahl an Arbeitskräften
 Liste der Länder nach Durchschnittslohn

Einzelnachweise 

Arbeitszeit
Liste (Wirtschaft)